Wackersberg ist der Ortsname von

 Wackersberg, Gemeinde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Wackersberg (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wackersberg (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Wackersberg (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern